Vandergrift puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

Vandergrift, borough ubicado en el condado de Westmoreland en el estado de Pensilvania;
East Vandergrift, borough ubicado en el condado de Westmoreland en el estado de Pensilvania;
North Vandergrift,  lugar designado por el censo ubicado en el condado de Armstrong en el estado de Pensilvania; o
North Vandergrift-Pleasant View, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Armstrong en el estado de Pensilvania.